Manchester United F.C. i europæisk fodbold er en gennemgang af Manchester United F.C.s tur i Europa efter 1993/94. 

Europæisk fodbold